Velika nagrada Kanade 1974 je bila štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1974. Odvijala se je 22. septembra 1974.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 80
| 1:40:26,136
| 1
| 9
|-
! 2
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 80
| + 13,034 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 1
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 80
| + 14,494 s
| 10
| 4
|-
! 4
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 80
| + 15,669 s
| 8
| 3
|-
! 5
| 4
| Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 80
| + 55,322 s
| 7
| 2
|-
! 6
| 6
| Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 79
| +1 krog
| 14
| 1
|-
! 7
| 55
|  Mario Andretti
| Parnelli-Ford
| 79
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 8
| 8
| Carlos Pace
| Brabham-Ford
| 79
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 9
| 7
| Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 79
| +1 krog
| 4
|  
|-
! 10
| 19
| Helmuth Koinigg
| Surtees-Ford
| 78
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! 11
| 27
|  Rolf Stommelen
| Lola-Ford
| 78
| +2 kroga
| 11
|  
|-
! 12
| 66
| Mark Donohue
| Penske-Ford
| 78
| +2 kroga
| 24
|  
|-
! 13
| 2
|  Jacky Ickx
| Lotus-Ford
| 78
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 14
| 26
|  Graham Hill
| Lola-Ford
| 77
| +3 krogi
| 20
|  
|-
! 15
| 21
|  Jacques Laffite
| Iso Marlboro-Ford
| 74
| Predrta guma
| 18
|  
|-
! 16
| 33
| Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 72
| +8 krogov
| 12
|  
|-
! NC
| 15
|  Chris Amon
| BRM
| 70
| +10 krogov
| 25
|  
|-
! Ods
| 12
| Niki Lauda
| Ferrari
| 67
| Trčenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 16
| Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 65
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 28
| John Watson
| Brabham-Ford
| 61
| Vzmetenje
| 15
|  
|-
! NC
| 14
| Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 60
| +20 krogov
| 17
|  
|-
! Ods
| 3
| Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 48
| Zavore
| 3
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 46
| Pog. gred
| 5
|  
|-
! Ods
| 20
|  Arturo Merzario
| Iso Marlboro-Ford
| 40
| Obnašanje
| 19
|  
|-
! Ods
| 50
|  Eppie Wietzes
| Brabham-Ford
| 33
| Motor
| 26
|  
|-
! Ods
| 9
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 12
| Dovod goriva
| 23
|  
|-
! DNQ
| 18
| Derek Bell
| Surtees-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 22
|  Mike Wilds
| Ensign-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 10
| Vittorio Brambilla
| March-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 42
|  Ian Ashley
| Brabham-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Niki Lauda 1'13.659

Formula 1 sezona 1974
1974